Giganci – amerykański serial telewizyjny z 2010
 Giganci – dwudziesty drugi tom serii komiksowej Thorgal
 giganci – w mitologii greckiej olbrzymy o wężowych splotach zamiast nóg
 nefilim – giganci w Biblii

Zobacz też 
 Giganci Na Żywo – cykl indywidualnych zawodów siłaczy zainaugurowany w 2009
 Giganci tańczą – album grupy muzycznej Budka Suflera
 Gigant – strona ujednoznaczniająca
 Olbrzym – strona ujednoznaczniająca